Demians peut désigner :
 Demians est un groupe de rock français ;
 Gabrielle Démians d’Archimbaud est une archéologue médiéviste française ;
 Augustin Demians (1814-1871) est un homme politique français ;
 L'Hôtel Démians est un monument historique de la ville de Nîmes.